Clytemnestra är ett släkte av kräftdjur. Clytemnestra ingår i familjen Clytemnestridae. 

Clytemnestra är enda släktet i familjen Clytemnestridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hoppkräftor
Clytemnestra